Bürgerforum steht für:

Formen, Verfahren der Bürgerbeteiligung
 BürgerForum, ein online-unterstützes Verfahren der Bürgerbeteiligung
 Bürgerforum (Bürgerbeteiligung), eine Form der Bürgerbeteiligung (auch Bürgergutachten, Bürgerrat, Bürgerversammlung, Planungszelle (en Citizens’ jury))

Beteiligungsportale
 Bürgerforum Baden-Württemberg, Portal für Verbesserungsvorschläge an die Landesverwaltung Baden-Württembergs

Gebäude, Orte
 Bürgerforum (Berlin), ein Platz, ursprünglich ein geplantes Gebäude im Berliner Band des Bundes

Bewegung, Partei
 Občanské fórum (cs für Bürgerforum), eine Bürgerbewegung und spätere Partei in Tschechien

TV Sendungen
 Bürgerforum (Fernsehsendung), Politiksendung im Österreichischen Rundfunk
 Bürgerforum live, eine Bürgersendung im Bayerischen Fernsehen

Siehe auch:
 Bürgerliste, Bürgerinitiative, Freie Wählergemeinschaft
 Bürgerbeteiligung